Тиханово — название населённых пунктов.

Россия 
 Тиханово — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Тиханово — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Тиханово — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Тиханово — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Тиханов
 Тиханова
 Тихоново